Il singolare del Swedish Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Isabel Cueto era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti contro Maria Strandlund.

Katerina Maleeva ha battuto in finale 6–1, 6–3  Sabine Hack.

Teste di serie

  Katerina Maleeva (campionessa)
  Barbara Paulus (primo turno)
  Isabel Cueto (quarti di finale)
  Sandra Cecchini (semifinali)

 Radka Zrubáková (quarti di finale) 
 Sandra Wasserman (primo turno) 
 Regina Rajchrtová (secondo turno) 
 Mercedes Paz (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1989